Нуево Веракруз има више значења:

 Нуево Веракруз (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Веракруз (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Веракруз (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Веракруз (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику